Ла-Пуэбла-де-Монтальбан ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 141,16 км². Население — 8472 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо